Кровавая жатва:

 Кровавая жатва () — детективный роман Дэшила Хэммета, 1929 год.
 Кровавая жатва (, буквально «Высокое напряжение») — фильм ужасов Александра Ажа 2003 года.